Roberson est un prénom brésilien et un patronyme anglo-saxon.

Patronyme 

 Bo Roberson (1935-2001), athlète et joueur de football américain américain.
  (né en 1979), joueur américain de baseball ;
 Chuck Roberson (1919-1988), acteur et cascadeur américain ;
 Jennifer Roberson (née en 1953), écrivaine américaine ;
 LaTavia Roberson (née en 1981), chanteuse américaine, membre du groupe Destiny's Child.

Prénom utilisé comme pseudonyme 

 Roberson (1989-), Roberson de Arruda Alves, footballeur brésilien.

Patronyme anglais